Đồng Thái (Hải Phòng)
 Đồng Thái (Hanoi)